Cuțov se poate referi la:

 Calistrat Cuțov (n. 1948), boxeur român
 Simion Cuțov (1952-1993), boxeur român